Brousse (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Brousse (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Brousse (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Brousse (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes